Stableford, családnév
 Stableford, a golf egyik játékformája, amelyet 1898-ban dr. Frank Stableford talált ki